Acidente (filosofia) — aquilo que não pertence à essência do ente
Acidente (música) — símbolo que, anteposto a uma nota musical, modifica  a sua altura

Desambiguação